En Monzón se reunieron diversas Cortes:

 Cortes de Monzón de 1289
 Cortes de Monzón de 1362-1363
 Cortes de Monzón de 1376-1377
 Cortes de Monzón-Fraga de 1383-1384
 Cortes de Monzón de 1388-1389
 Cortes de Monzón de 1470
 Cortes de Monzón de 1510
 Cortes de Monzón de 1512
 Cortes de Monzón de 1533
 Cortes de Monzón de 1537
 Cortes de Monzón de 1542
 Cortes de Monzón de 1547
 Cortes de Monzón de 1553
 Cortes de Monzón-Barcelona de 1563-1564
 Cortes de Monzón de 1585
 Cortes de Monzón de 1626